Roggendorf bezeichnet Orte:

in Deutschland
 Roggendorf (Mecklenburg), Gemeinde Roggendorf, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Roggendorf/Thenhoven, Ortsteil des Kölner Stadtbezirks Chorweiler, Nordrhein-Westfalen
 Roggendorf (Attenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Attenkirchen, Landkreis Freising, Bayern
 Roggendorf (Erftstadt), Teil des Erftstädter Stadtteils Kierdorf, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Roggendorf (Mechernich), Ortsteil der Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

in Österreich
Roggendorf (Gemeinde Röschitz), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Röschitz, Niederösterreich
 Roggendorf (Gemeinde Schollach), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Maria Roggendorf, Katastralgemeinde der Gemeinde Wullersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
ferner:
 ein anderer Name des Schlosses Pöggstall in Niederösterreich

in Serbien
 deutscher Name der Gemeinde Banatski Dusanovac (ungarisch: Szollosudvarnok)

in Ungarn
 deutscher Name der Gemeinde Kiszsidány (bis 1946: Németzsidány)

Roggendorf ist der Name:
 eines Adelsgeschlechts, siehe Rogendorf (Adelsgeschlecht) 
 folgender Personen:
Heinrich Roggendorf (1926–1988), deutscher Schriftsteller
Michael Roggendorf, Professor, Virologe, Vorstandsmitglied Deutsche Leberstiftung
Rolf Roggendorf, deutscher Bahnradsportler
Peer Roggendorf (* 1977), deutscher Schauspieler
Wolfgang Roggendorf, deutscher Pathologe.

Siehe auch:
 Rogendorf
 Roggenstorf